Патрокл Македонянин () — древний греческий наварх, стратег, географ и исследователь. По поручению базилевса эллинистического Ближнего Востока Селевка I Никатора исследовал Каспийское море.

Биография 

Ещё Геродот в V веке до н. э. высказывал предположение, что Каспийское море является замкнутым бассейном. В ходе всегреческого похода в Азию Александр Македонский готовил морскую экспедицию под началом Гераклида для исследования вопроса, является ли Гирканское (Каспийское) море внутренним озером или морским заливом. Смерть Александра помешала осуществлению экспедиции. Экспедиция была осуществлена одним из его диадохов, Селевком I. Экспедицию возглавил наварх Патрокл. Патрокл был до того посланником в Индии, правителем Вавилона (около 312 года до н. э.) и позже, согласно Страбону, правителем областей около Каспийского моря.

Экспедиция состоялась предположительно между 285 и 282 годами до н. э. Некоторые исследователи полагают, что Патрокл дошёл на севере до сегодняшнего полуострова Мангышлак и северо-восточной акватории Каспийского моря, обширное пространство которой привело его к ошибочному заключению, что Каспийское море является морским заливом. Другие исследователи считают, что причиной ошибки мог послужить проток, ведущий в нынешний Кара-Богаз-Гол. Размеры залива и его высокая солёность могли привести Патрокла к ошибочному заключению, что это океанский залив.

Патрокл написал труд о своём путешествии, который на сегодняшний день считается утерянным.

Селевк I умер в 281 году до н. э., и его наследником стал Антиох I Сотер. В 280 году до н. э. Антиох начал войну с коалицией греческих городов северной части Эгейского моря, которую возглавлял царь Вифинии Никомед I. Патрокл был назначен Антиохом стратегом западных областей Малой Азии. Мемнон Гераклейский пишет, что в ходе похода на Вифинию войско Патрокла было разбито, а сам он погиб в бою.

Павсаний в своём описании Греции («Описания Эллады», Книга I «Аттика»(глава I, 1) связывал имя островка в Сароническом заливе близ Афин с навархом Патроклом, который прибыл с египетскими триерами, посланный Птолемеем I на помощь афинянам против Антигона II Гоната. Однако это другой, более молодой Патрокл Македонянин, наварх Птолемея II, потерпевший поражение от Антигона в морском сражении у острова Кос в 256 году до н. э.. О Патрокле Македонянине и его экспедиции писали Витрувий, Диодор Сицилийский, Страбон , Плиний Старший  и Эратосфен.

Ошибочное представление Патрокла о том, что Каспийское море сообщается с океаном, не опровергалось, за редкими исключениями, до XIV и продержалось до XVI века н.э.

Примечания

Литература 
 Νεώτερον Εγκυλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.15ος, σ. 620.
 Αρχαίοι Έλληνες Επιστήμονες, Κ. Γεωργακόπουλου, Αθήνα 1995.

Флотоводцы Древней Греции
Флотоводцы III века до н. э.
Селевкидские военачальники
Географы Древней Греции
Географы III века до н. э.